Hodža je priimek več znanih oseb, predvsem Albancev (albanski zapis priimka je Hoxha), pa tudi nekaj Slovakov.  
 Enver Hodža/Hoxha (1908–1985), albanski komunistični politik in diktator (žena Nexhmije Xhulini Hoxha 1921–2020, po rodu iz Bitole)
 Fadil Hodža/Hoxha (1916–2001), albansko-jugoslovanski politik, pisatelj, narodni heroj 
 Hajredin Hodža/Hoxha (1926–1987), albanski (kosovski) sociolog, univ. profesor in politik
 Hajredin Hoxha (*1958), albanski čelist
 Husni Hodža/Hysni Hoxha (*1933), albanski (kosovski) pesnik in literarni teoretik
 Luan Hoxha, albanski general
 Mehmed Hodža/Mehmet Hoxha (1908–1987), albanski/kosovski politik, književnik in prevajalec
 Michal Miloslav Hodža (1811–1870) slovaški pesnik in narodni buditelj
 Milan Hodža (1878–1944), slovaški in češkoslovaški politik 
 Redžep Hodža/Rexhep Hoxha (1929–2019), albanski (kosovski) književnik in literarni kritik
 Miro Hodža, bobnar  ex - Rok'n'Band, sedaj Vili Resnik band, Norton in quartAkustika

Glej tudi 

 priimek Hodžar
 Hodža (muslimanski duhovnik)
seznam albanskih politikov
seznam kosovskih politikov
seznam slovaških politikov